Simon Simonsen er navnet på flere personer:

 Simon Simonsen (maler) (1841-1928) – en dansk dyremaler
 Simon Simonsen (politiker) (født 1961) – en grønlandsk politiker
 Simon Sjørup Simonsen (født 1970) – en dansk filosof, forsker og politiker